Eduardo Waghorn – cantautore, musicista, compositore e avvocato cileno
 Martyn Waghorn – calciatore inglese
 Richard Waghorn – aviatore e militare britannico, vincitore della Coppa Schneider 1929